

Geografia
 Pánuco – fiume messicano

Pánuco – municipalità dello stato di Veracruz
Pánuco – municipalità dello stato di Zacatecas
Pánuco de Coronado – comune dello stato di Durango